Miejscowości w USA:
 Truesdale – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Buena Vista
 Truesdale – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Warren